Ливенворт, Ливенуорт, Левенуэрт, Ливенуэрт ( — может означать:

Фамилии 
 Ливенворт, Фрэнк (1858—1928) — американский астроном.
  (1783—1834) — американский солдат, основатель форта.
  (1807—1885) — американский военный офицер и инженер, сын Генри Ливенворта.

Топонимы 
  — город в штате Канзас, США.
  — город в штате Индиана, США.
  — межобщинное сообщество в штате Миннесота.
  — город в штате Вашингтон.

См. также 

 Левенуэрт
 Форт Ливенворт